Durk van der Duim (1908-1990), een Nederlandse schaatser en winnaar van een Elfstedentocht
Hilbert van der Duim (1957), een Nederlandse schaatser